

Patronyme 
 John Newcombe (1944-), joueur de tennis australien.
 Donald Newcombe (1926-2019), joueur de baseball  américain.
 Anton Newcombe (1967-), auteur-compositeur-interprète américain.
 Sonja Newcombe (1988-), joueuse de volley-ball américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais